Christuskirche (Hamburg), een kerk in Hamburg
Christuskirche (metrostation), een station van de Hamburgse metro